Владимировское — название населённых пунктов.

Россия 
 Владимировское — село в Гиагинском районе Адыгеи.
 Владимировское — село в Убинском районе Новосибирской области.
 Владимировское — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.

Украина 
 Владимировское — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Владимировское — село в Запорожском районе Запорожской области.

См. также 
 Владимировское сельское поселение
 Владимировская
 Владимировский
 Владимиров
 Владимирское